

Persone
 Vincenzo Florio jr  – (1883-1959) imprenditore palermitano ideatore della Targa Florio
 Vincenzo Florio – (1799-1868) imprenditore palermitano e senatore del Regno d'Italia

Altro 
 Classe Vincenzo Florio – traghetto
Aeroporto "Vincenzo Florio" – aeroporto di Trapani